Makaria – imię żeńskie
 Makaria – postać z mitologii greckiej, córka Heraklesa
 Makaria – postać z mitologii greckiej, córka Hadesa